Хуан Моралес има више значења:

 Хуан Моралес (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хуан Моралес (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Хуан Моралес, Ла Вентиља (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику